Kutterer ist der Familienname folgender Personen:

 August Kutterer (1898–1954), deutscher Maler
 Emil Kutterer (1898–1974), deutscher Fußballspieler
 Georg Kutterer, deutscher Politiker, Bürgermeister von Ludwigshafen am Rhein
 Hansjörg Kutterer (* 1965), deutscher Geodät
 Richard Emil Kutterer (1904–2003), deutscher Physiker